Reichsheer pode referir-se a vários exércitos ao longo da história da Alemanha:

 Reichsarmee, o exército do Sacro Império Romano-Germânico (até 1803)
 Deutsches Heer (Império) o exército imperial de 1871 a 1918
 as forças terrestres do Reichswehr de 1919 a 1935

Desambiguação